MTU kan avse: 

 MTU – den maximala längd på ett meddelande som kan skickas på internet, se Maximum Transmission Unit 
 MTU Aero Engines – Tysklands ledande tillverkare av flygplansmotorer (Motoren und Turbinen Union)
 MTU Friedrichshafen – ett varumärke i Tognum AG
 MTU – ett amerikanskt offentligt forskningsuniversitet som ligger i Houghton, Michigan, se Michigan Technological University